Владимир Терлецкий:
 Терлецкий, Владимир Александрович — Георгиевский кавалер; капитан; 3 февраля 1915.
 Терлецкий, Владимир Евгеньевич (1931—1998) — советский композитор, пианист, дирижёр и общественный деятель, сын Е. П. Терлецкого.